Il singolare  del Barcelona Ladies Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Marija Kirilenko era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro Roberta Vinci, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Alizé Cornet (primo turno)
 Flavia Pennetta (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues (ritirata)
 Kaia Kanepi (primo turno)

 Carla Suárez Navarro (semifinali)
 Marija Kirilenko (finali)
 Sara Errani (secondo turno)
 Sorana Cîrstea (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Ladies Open 2009